Kontrapunkt RMF FM i Newsweeka - cotygodniowy program publicystyczny radia RMF FM i tygodnika Newsweek Polska nadawany od  soboty 14 kwietnia 2007 do 20 czerwca 2009 tuż po 9:00. Gospodarzami  programu byli: Konrad Piasecki (RMF FM), Michał Kobosko (Newsweek), Agnieszka Burzyńska (RMF FM) i Andrzej Stankiewicz (Newsweek). Dziennikarze rozmawiali z bohaterem wydarzeń politycznych w Polsce z całego tygodnia. „Kontrapunkt” emitowany był ze studia telewizyjnego Newsweeka. Tuż po emisji na antenie RMF FM, cała audycja pojawiała się na stronach internetowych radia i gazety. Jej treść była także opublikowana na łamach najbliższego wydania tygodnika Newsweek.

Audycje RMF FM